Toponímia:
 Arandas, un municipi francès 
 Arandas (Mèxic), una ciutat a l'estat de Jalisco, Mèxic
 Arandas (cràter), un cràter del planeta Mart